Sender Künzell bezeichnet folgende Sendeanlagen:

 Sender Künzell (Hessischer Rundfunk)
 Sender Künzell (Bundespost)